Buzura illucescens är en fjärilsart som beskrevs av Louis Beethoven Prout 1925. Buzura illucescens ingår i släktet Buzura och familjen mätare. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Mätare
illucescens